Der Nachbar ist Titel von:

 Der Nachbar (Kafka), Erzählung von Franz Kafka (1917)
 Der Nachbar (Walters), Kriminalroman von Minette Walters (2002)
 Der Nachbar (1986), schweizerisch-deutscher Film von Markus Fischer (Regisseur) 
 Der Nachbar (1992), österreichischer Film von Götz Spielmann
 Der Nachbar (2017), US-amerikanischer Film mit William Fichtner